Госуда́рственный ру́сский драмати́ческий теа́тр и́мени Н. А. Бесту́жева () — первый профессиональный театр в Бурятии, находящийся в столице республики — городе Улан-Удэ.

История 

В октябре 1928 года Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) посетил «Московский передвижной организационный синтетический театр Международного Красного Стадиона и Осоавиахима СССР» (сокращённо Оргтеатр) под руководством Е. П. Просветова. Оргтеатр направлялся с гастролями во Владивосток, где к труппе присоединились московские артисты оперетты. В декабре 1928 года Оргтеатр вновь приехал в Верхнеудинск и дал 22 декабря спектакль А. Файко «Человек с портфелем». Здесь театру было предложено остаться в столице Бурят-Монгольской АССР и творческий коллектив принял предложение.

Первым художественным руководителем и режиссёром был Е. П. Просветов (1894—1958). Театр ставил водевили, интермедии, скетчи, танцевально-спортивные этюды и сцены. Оргтеатр при Народном комиссариате просвещения республики организовал театральную студию, которая в 1931 году была преобразована в техникум искусств.

В 1932 году здание, в котором располагался театр, сгорело и труппа уехала из города. Начальник управления зрелищных мероприятий Александр Васильевич Миронский (1899—1955) в 1934 году сформировал новую труппу под руководством главного режиссёра И. П. Милославского, а затем привёз из Москвы и Ленинграда вторую труппу с главным режиссёром Алексеем Ефимовичем Ларионовым.

В Улан-Удэ театру выделили здание на улице Ленина. 23 ноября 1936 года новый театр начал сезон спектаклем «Аристократы» Николая Погодина.

В 1972 году здание театра на улице Ленина сгорело и труппа переехала в здание Восточно-Сибирского института культуры.

В 1991 году театр получил имя декабриста Николая Александровича Бестужева.

В 2000 году было принято решение о передаче театру здания бывшего кинотеатра «Дружба». В апреле 2007 года на месте кинотеатра началось строительство нового драматического театра и в июле 2009 года театр имени Н. А. Бестужева принял первых гостей — участников Байкальского экономического форума.

В августе 2009 года театр посетил президент России Дмитрий Медведев.

С 2009 года, с момента освоения нового здания театра коллективом проведено немало событийных мероприятий российского уровня - межрегиональный фестиваль драматургии Степана Лобозерова «По соседству мы живем», российская лаборатория современной драматургии и молодой режиссуры «АРТЭРИЯ», Всероссийский семинар молодых драматургов «Авторская сцена», творческая лаборатория «Территория РОСТа», посвященная детям и подросткам с участием известных детских писателей и поэтов, а также с привлечением  российских драматургов; гастроли известных театральных коллектив в рамках программы «Большие гастроли» при участии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Театр часто принимает гостей, на его сцене престижным становится проводить мероприятия различных уровней – политические, экономические, образовательные; сцена не раз становилась концертной и фестивальной площадкой.

Первым художественным руководителем министр культуры Республики Бурятия Т.Цыбиков назначил молодого режиссера Олега Юмова. Его постановка «Стулья» по пьесе Э.Ионеско была удостоена Государственной премии Республики Бурятия в области искусства в 2010 г.

В 2011 году художественным лидером становится Анатолий Борисович Баскаков. Под его руководством в 2013 году театр совершил фестивальное турне, приняв участие сразу в 4 фестивалях: Международный театральный фестиваль современной драматургии "Коляда-Plays" (спектакль «Бесконечный апрель» по пьесе Я.Пулинович, реж. Никита Рак), г. Екатеринбург, XII Всероссийский фестиваль "РЕАЛЬНЫЙ ТЕАТР" – авторский проект Олега Лоевского (спектакль «Любовь людей» Д. Богославского, реж.П.Зобнин), г.Екатеринбург, VIII Международный театральный фестиваль «Встречи в Одессе» на сцене Одесского академического русского драматического театра (спектакль «Жанна Я. Пулинович, реж. А.Баскаков), IX Международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова (спектакль «Вечерний звон» С. Лобозёрова, реж. А.Баскаков), г. Иркутск.

Сегодня творческую концепцию развития театра определяет художественный руководитель Сергей Александрович Левицкий, назначенный министерством культуры Республики Бурятия 3 августа 2015 года. Спектакли в постановке нового лидера стали заметным явлением в театральном пространстве России, вызвали интерес экспертов самого престижного театрального фестиваля «Золотая маска». Так, у  драмы «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной за полтора года сложилась богатая гастрольная биография. 1 марта 2016 года спектакль принял участие во внеконкурсной программе Российской национальной премии и фестиваля «Золотой маски» – «Маска Плюс» (Москва). В мае одержал победу на Межрегиональном фестивале- конкурсе «Ново-Сибирский транзит-2016» (Новосибирск) в номинации «Лучший спектакль большой формы», режиссер был удостоен диплома Ассоциации театральных критиков «За смелое и оригинальное жанровое решение спектакля «Фронтовичка» по пьесе А.Батуриной», а исполнительница главной роли Светлана Полянская награждена дипломом «За лучшую женскую роль». 15 ноября состоялся показ на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге в рамках «Дней культуры Улан-Удэ», посвященных празднованию 350-летия со дня основания столицы Бурятии. А в  канун 2017 года спектакль стал лауреатом Государственной премии Республики Бурятия в области литературы и искусства за 2014-2015 годы. Престижной премии удостоены -режиссер спектакля Сергей Левицкий, заслуженная артистка России Марина Ланина, народный артист Бурятии Сергей Васильев, заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская и актриса Алена Байбородина.

Директор театра с 1998 года - П. Г. Степанов, заслуженный работник культуры РФ и Республики Бурятия. Именно он стал инициатором строительства нового здания для Государственного русского драматического театра. Во многом благодаря его пробивной силе и умению убеждать  положительно решился вопрос о строительстве собственного здания ТЕАТРА. Он участвовал во всех этапах строительства,  начиная от проектирования. За что в  2009 г. удостоен Почетного  звания «Заслуженный строитель Республики Бурятия» и  включен  в Книгу Почета РБ.

В труппе театра более тридцати человек. Работают народные артисты России: Н. Туманова, Г. Шелкова; заслуженные артисты России: Л. Архипова, В. Барцайкин, С.Рыжов, М.Ланина, Д.Панков, а так же народные и заслуженные артисты Бурятии и творческая молодежь.

В 1995 году при театре создана Малая академия театрального искусства для учащихся старших классов средних школ. Созданы «Клуб любителей театра», музей.

Известные актёры 
 Архипова, Лилия Ефимовна, Заслуженная артистка Бурятской АССР (1975), Заслуженная артистка РСФСР (1981).
 Бенская, Раиса Семеновна,  (1901―1984) ― советская бурятская театральная актриса, Заслуженная артистка Бурят-Монгольской АССР (1954), Народная артистка Бурятской АССР (1970).
 Букин, Валентин Павлович
 Никулина, Клавдия Тимофеевна (1948—2005), народная артистка РСФСР.
 Панков, Сергей Леонидович
 Панкова, Ирина Михайловна (1918―2007), Заслуженная артистка Бурятской АССР (1979)
 Туманова-Рыжова, Нина Константиновна, Народная артистка Российской Федерации
 Хлебникова, Ольга Ивановна, Заслуженная артистка Бурятской АССР
 Шелкова, Галина Дмитриевна (1940―2021), Народная артистка Российской Федерации
 Юхневич, Иннокентий Владимирович (1968—1997), Народный артист РСФСР.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт театра
 Страница театра на сайте министерства культуры Бурятии
 Новый театр – новое измерение! // Сайт министерства культуры Бурятии, 10 сентября 2009
 Саган Н. «Кричали женщины «ура!» и в воздух чепчики бросали» // Информ Полис, 2 сентября 2009
 Уланова Н. "Плоды просвещения" в Русской драме // Сайт министерства культуры Бурятии, 27 августа 2009
 Белобородов С. Театр начинается с фонтана // МК в Бурятии, 26 августа 2009
 Уланова Н. Назначен художественный руководитель Государственного русского драматического театра им. Н. Бестужева // Сайт министерства культуры Бурятии, 10 августа 2009

Литература 
 Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева / М-во культуры Респ. Бурятия; сост. В. М. Бройко, Е. А. Гильмулина, Л. Н. Маркина; — Улан-Удэ: НоваПринт, 2004
 Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева / М-во культуры Респ. Бурятия, 1928—1998; авт. проекта В. М. Бройко, Е. А. Гильмулина; — Улан-Удэ, 1999
 Гильмулина Е. «Это было, было…: из истории ГРДТ им. Н. А. Бестужева» // Центр. газета. — 27 марта 2002 года
 Дмитревская М. «Навстречу утренней заре — по Ангаре, по Ангаре: об участии ГРДТ им. Н. А. Бестужева в театр. фестивале „Сибирский транзит“ / М. Дмитревская, Е. Тропп // Петербургский театральный журнал. — 2002. — № 27
 Маркина Л. „Двадцать лет спустя: о гастролях ГРДТ им. Н. А. Бес-тужева в г. Чита“ // Правда Бурятии. 10 августа 2006
 Маркина Л. „Мария Стюарт“ открыла сезон под знаком „Хрустальной розы“: о награждении ГРДТ им. Н. А. Бестужева премией «Хрустальная роза» Виктора Розова // Бурятия. − 24 октября 2006
 Нагуслаева Т. «Открыть Америку не поздно: гастроли Русского драмтеатра в Америке» // Бурятия. 27 марта 1998.
 Политов А. А. «Из истории русской театральной культуры в Бурятии (1917—1929 гг.)» / Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Бурят. фил. Бурят. ин-т обществ. наук. — Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1972.
 «Русскому драматическому театру — 50 лет» // Байкал. — 1978
 Найдакова В.Ц."Театры Бурятии" (национальные театры Сибири)/ФГБОУ ВПО ВСГАКИ - 2011 г.

Драматические театры Улан-Удэ
Государственные театры драмы России
Театры, основанные в 1928 году
Русский драматический театр имени Н. А. Бестужева
Появились в 1928 году в России
1920-е годы в Бурятии